Bussy-le-Repos puede referirse a: 

 Bussy-le-Repos, comuna francesa situada en Marne.
 Bussy-le-Repos, comuna francesa situada en Yonne.